Okluky bezeichnet

 Okluky, linker Nebenfluss der March in Tschechien
 Okluky, Oberlauf der Hloučela, rechter Nebenfluss der Romže/Valová in Tschechien
 Okluky, Ortsteil von Malé Hradisko, Okres Prostějov , Tschechien
 Naturdenkmal Okluky, südwestlich von Hluk, Okres Uherské Hradiště, Tschechien